Aisance peut désigner :
 aisance, liberté de corps et d’esprit (exemple : l'aisance aquatique de quelqu'un familiarisé avec l'eau), ou état de richesse.

Aisances peut désigner :
 aisances, ancien nom donné aux latrines ou aux toilettes (aisances domestiques)
 chausse d'aisance, tuyau de descente (tuyau de décharge ou « décharge ») du « siège de commodités » jusqu'à la fosse (la chausse d'aisance communiquait avec une ventouse, c'est-à-dire un tuyau de petit diamètre de poterie ou de plomb élevé jusque hors du comble « pour diminuer la mauvaise odeur que la fosse répand dans les cabinets en la faisant évaporer par le canal et la remplaçant par un air frais ») ;
 cheminée d'aisance, ouverture pratiquée dans la voûte de la fosse pour le passage des matières fécales ;
 fosse d'aisance, cavité destinée à recueillir les matières fécales.